Mickaël Brodin, né le  à Paris en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue en position d'ailier droit. Il est le frère de Frédéric Brodin.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| 26 || 3 || 1 || 4 || - || 11 || 2 || 2 || 4 || -
|-
| 2001-2002 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| - || 1 || 2 || 3 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Gothiques d’Amiens || Super 16
|| 34 || 10 || 4 || 14 || 75 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Gothiques d’Amiens || Super 16
|| 24 || 5 || 3 || 8 || 34 || 10 || 2 || 1 || 3 || 6 
|-
| 2004-2005 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 28 || 5 || 5 || 10 || 105 || 4 || 2 || 5 || 7 || 16 
|-
| 2005-2006 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus
|| 25 || 4 || 6 || 10 || 101 || 9 || 1 || 2 || 3 || 12 
|-
| 2006-2007 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 26 || 4 || 9 || 13 || 91 || 2 || 0 || 0 || 0 || 8 
|-
| 2007-2008 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 23 || 2 || 6 || 8 || 83 || 7 || 1 || 1 || 2 || 22 
|-
| 2008-2009 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 26 || 8 || 5 || 13 || 70 || 6 || 1 || 2 || 3 || 24
|-
| 2009-2010 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 24 || 14 || 13 || 27 || 123 || 3 || 0 || 0 || 0 || 8 
|-
| 2010-2011 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 26 || 4 || 9 || 13 || 60 || 6 || 0 || 2 || 2 || 55 
|-
| 2011-2012 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 26 || 12 || 7 || 19 || 28 || 5 || 3 || 0 || 3 || 4 
|-
| 2012-2013 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus
|| 26 || 8 || 9 || 17 || 50 || 8 || 0 || 3 || 3 || 50
|-
| 2013-2014 || Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 26 || 1 || 11 || 12 || 85 || 9 || 1 || 2 || 3 || 22 
|-
|2017-2018 || Deeside Dragons || NIHL ||11 ||4 ||6 ||10 ||80 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en septembre 1982
Naissance à Paris
Joueur français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Dijon Hockey Club